Petr Mach peut désigner :

 Petr Mach (1966-), entrepreneur tchèque ;
 Petr Mach (1975-), homme politique tchèque ;
 Petr Mach (1985-), footballeur tchèque.